Pasté steht für:

 Pasté (Zinacantán), Ort im Municipio Zinacantán im mexikanischen Bundesstaat Chiapas

Pasté ist der Familienname folgender Personen:

 Ferry Pasté, französischer Adliger, Marschall von Frankreich

Siehe auch:
 Paste (Begriffsklärung)
 Pasta (Begriffsklärung)